

Localidades

Mayres (Ardèche)
Mayres (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos